"Vicentina" pode ser:
 Vicentina, cidade do Mato Grosso do Sul
 Altavilla Vicentina, comuna italiana do Vêneto
 Isola Vicentina, comuna italiana do Vêneto
 Noventa Vicentina, comuna italiana do Vêneto
 Villa Vicentina, comuna italiana do Friuli Venezia Giúlia
 Águia Vicentina, escola de Samba do Litoral Paulista
 Costa Vicentina

Desambiguações de topônimos